Side-by-side:
 Side-by-side — внедорожное транспортное средство, квадрицикл с рулевым управлением автомобильного типа.
 Side-by-side assembly — компьютерная технология.